Николай Коломенский:
* Коломенский, Николай Васильевич (1909—1974) — советский инженер-геолог.
 Коломенский, Николай Петрович (1874—1928) — Георгиевский кавалер; генерал-майор.